Benevento (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Campanië
Benevento (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
Benevento Calcio, de profvoetbalclub uit de gelijknamige stad
Hertogdom Benevento